Остен-Сакен — фамилия. Известные носители:

 Остен-Сакен, Александра Ильинична (1797—1841) — родная тётя Л. Н. Толстого.
 
 Остен-Сакен, Виктор Эмильевич (1917—1991) — архитектор.
 
 Остен-Сакен, Генрих Эмильевич (1908—1942) — советский пловец, чемпион и рекордсмен СССР.
 Остен-Сакен, Георгий Алексеевич (1888—1937) — советский хозяйственный деятель.
 Остен-Сакен, Дмитрий Ерофеевич (1793—1881) — генерал-адъютант и генерал от кавалерии.
 Остен-Сакен, Ерофей Кузьмич (1748—1807) — генерал, шеф (с декабря 1800 года) Елисаветградского гусарского полка.
 Остен-Сакен, Карл Магнус (Карл Иванович) (1733—1808) — посланник в Дании, воспитатель великого князя Константина Павловича.
 Остен-Сакен, Максимилиан Александрович фон дер (1833—1884) — российский государственный деятель, барон.
 
 Остен-Сакен, Отто Теодорович (? — 1926) — дворянин Курляндской губернии, барон, расстрелян на Соловках.
 Остен-Сакен, Роберт Романович (1828—1906) — энтомолог.
 Остен-Сакен, Роман Фёдорович (1791—1864) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Остен-Сакен, Фабиан Вильгельмович (1752—1837) — генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года.
 Остен-Сакен, Фёдор Романович (1832—1916) — государственный деятель, учёный-этнограф.
 Остен-Сакен, Христиан Иванович (1755—1788) — капитан черноморского флота, геройски погибший в столкновении с турками в 1788 г.

См. также 
 Остен-Сакены — дворянский род
 Сакен

Примечания